łódź – jednostka pływająca
 łódź wioślarska – łódź wykorzystywana przez wioślarzy
 SS Łódź (1907) – statek transportowo-pasażerski

4 miejscowości w Polsce: 
 Łódź – miasto w woj. łódzkim
 Łódź – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Stęszew
 Łódź – leśniczówka w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Stęszew 
 Łódź – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Piaski
 Kolonia Łódź (dawniej Łódź) – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Lubraniec

Zobacz też: Kolonia Łódź